Teatro Mascagni – teatro di Chiusi, in Toscana
Teatro Mascagni – teatro di Livorno, in Toscana
Teatro Mascagni – teatro di Popiglio, in Toscana